Une dédicace est une épître ou simple inscription placée par un auteur en tête ou à la fin d’un livre, pour mettre son œuvre sous le patronage d’une personne illustre ou influente, ou pour témoigner de ses sentiments de gratitude ou d’amitié, ou enfin, à certaines époques, pour en tirer profit.
 Une dédicace est une cérémonie religieuse de consécration d'un lieu de culte. Il s'agit également d'une cérémonie civile consistant en l'inauguration solennelle d'un édifice, d'une œuvre d'art, etc. dédiés à une divinité, à un héros, à une personnalité.

Voir aussi 
 Dédicaces, recueil de poèmes en vers de Paul Verlaine.
 Dédicaces, nouvelle de Stephen King.
 Dédicaces, album de la chanteuse polonaise Anna Prucnal.